Georges Salmon (atleet)
 Georges Salmon (graficus)